Vlkanov est un toponyme qui peut désigner :

Vlkanov, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Vlkanov, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie